

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 17, w tym 11 podstawowych
 Raków – część miasta Częstochowa
 Raków – część miasta Piotrków Trybunalski
 Raków – część miasta Warszawa, w dzielnicy Włochy
 Raków – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. polkowickim, w gminie Chocianów
 Raków – kolonia wsi Raków w woj. dolnośląskim, w pow. polkowickim, w gminie Chocianów
 Raków – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. trzebnickim, w gminie Oborniki Śląskie
 Raków – osada w woj. dolnośląskim, w pow. trzebnickim, w gminie Wisznia Mała
 Raków – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wrocławskim, w gminie Długołęka
 Raków – wieś w woj. lubuskim, w pow. świebodzińskim, w gminie Świebodzin
 Raków – wieś w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Moszczenica
 Raków – wieś w woj. mazowieckim, w pow. gostynińskim, w gminie Pacyna
 Raków – wieś w woj. opolskim, w pow. głubczyckim, w gminie Baborów
 Raków – część wsi Chmielarze w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Kłomnice 
 Raków – część wsi Ostrowy nad Okszą w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Miedźno 
 Raków – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Jędrzejów
 Raków – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Raków
 Raków – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kępińskim, w gminie Łęka Opatowska

Miejscowości na Białorusi 
 Raków – agromiasteczko w obwodzie mińskim, w rejonie wołożyńskim, w sielsowiecie rakowskim
 Raków – wieś w obwodzie homelskim, w rejonie kalinkowickim, w sielsowiecie lipowskim

Inne 
 Raków – wieś na Ukrainie, w  obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie dolińskim
 Raków – przystanek kolejowy w miejscowości Raków, w rejonie kałuskim, w obwodzie iwanofrankiwskim, na Ukrainie

 Raków – gminy

Zobacz też 
 Rakowo, Raków Duży, Raków Częstochowa, Częstochowa Raków, Warszawa Raków, Gromada Raków

Linki zewnętrzne